BiH:
 Vršani (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Vršani (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor
 Vršani (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla